Seki kan som auktorsförkortning betyda:

 Tamae Seki
 Yasuo Seki
 Tarow Seki

Robotskapade auktorsförkortningar